

Hydronyme 
 L'Albane est une rivière française du département de la Côte-d'Or dans la région Bourgogne-Franche-Comté et un affluent de la Bèze, donc un sous-affluent du Rhône par la Saône.

Toponyme 

 Albane ou Albanopolis est une ville antique d'Arménie où l'apôtre saint Barthélemy est probablement mort martyr. On ignore s'il s'agit d'Albanopolis situé en Petite Arménie ou de la ville du Caucase de même nom.
 Albane, ancienne forme d'Albanne, ancienne commune devenue Montricher-Albanne.

Patronyme 

 L'Albane était le surnom du Peintre italien Francesco Albani.

 Albane est aussi un prénom féminin, forme féminine du prénom Alban. On recense diverses déclinaisons, dont Albanne, Albanie ou encore Albine. Le prénom est parfois abrégé Albe, ou Alba.

Sainte patronne 

 Une dénommée Sainte Albane (Santa Albana ou Aybanie, Albania, Aybana dans la forme latine) est réputée pour avoir fondé vers 1050 le monastère Sainte Marie (Ordre de Saint Benoît) de Leigneux dans le Forez (département de la Loire). Son tombeau est situé sous le maître-autel de l'église prieurale du village. On la célébrait localement le dernier jour du mois de mars, jour de sa fête.